Koprinka kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Koprinka (reservoar), Stara Zagora, 
 Koprinka (distrikt), Stara Zagora, Obsjtina Kazanlk, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar